

Дани сећања 

1420-е пне.

fr:1420 av. J.-C.